Anton Teyber – organista e compositore austriaco
 Franz Teyber – organista e compositore austriaco